Golden Streets of Glory () — шестой студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 25 февраля 1971 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Примечания 

Альбомы Долли Партон